fou una pianista i compositora hongaresa. Va ser companya de classe de Béla Bartók, a l'Acadèmia de Budapest.

Referències 

Compositors hongaresos del segle XX
Pianistes hongaresos